Міжконтинентальний кубок з футболу 1970 — 11-й розіграш турніру. Матчі відбулись 26 серпня і 9 вересня 1970 року між переможцем Кубка європейських чемпіонів 1969—1970 нідерландським «Феєнордом» та переможцем Кубка Лібертадорес 1970 аргентинським «Естудьянтесом». За підсумками обох ігор титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Феєнорд».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1969—1970
 Кубок Лібертадорес 1970

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1970 на rsssf 

1970 у футболі
1970
Серпень 1970
Вересень 1970